Igor Maslennikow ist der Name folgender Personen:

* Igor Fjodorowitsch Maslennikow (1931–2022), sowjetisch-russischer Filmregisseur, Drehbuchautor und Filmproduzent
 Igor Walentinowitsch Maslennikow (* 1965), russischer Eishockeyspieler